Christophe Legoût (* 6. August 1973 in Montbéliard) ist ein französischer Tischtennisspieler. 1997 wurde er Vizeweltmeister mit der französischen Mannschaft.

Erfolge 
Der Linkshänder Legoût nahm seit 1993 an allen neun Tischtennisweltmeisterschaften teil. Dabei gewann er 1997 in Manchester Silber im Mannschaftswettbewerb. 1995 wurde er mit Frankreich Vierter. Bei Europameisterschaften gewann er mit der Mannschaft 1994 den Titel, 1996 wurde das Team Zweiter. 1999 erreichte er beim europäischen Ranglistenturnier Europe TOP-12 hinter Samsonow Platz zwei. 1996, 2000 und 2008 war er für die Teilnahme an den Olympischen Spielen qualifiziert.

Legoût wechselte 2001 als bis dahin erster Franzose vom französischen Verein UTT Levallois in die deutsche Bundesliga zum TTF Liebherr Ochsenhausen, wo er jedoch wegen Erfolglosigkeit in der Rückrunde ins hintere Paarkreuz zurückgestuft wurde. Am Ende der Saison kehrte er zum UTT Levallois zurück. Aktuell (2007) spielt er beim französischen Erstligaverein Istres Sport.

Privat 
Legoût ist verheiratet.

Turnierergebnisse

Literatur 
 Rahul Nelson: Wer schlägt Legout?, Zeitschrift DTS, 1997/12 Seite 4–5

Weblinks 

  (abgerufen am 22. Juni 2014)
  (abgerufen am 22. Juni 2014)
  (abgerufen am 17. Januar 2016)

Einzelnachweise 

Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Tischtennisspieler (Frankreich)
Olympiateilnehmer (Frankreich)
Franzose
Geboren 1973
Mann